L'Oracle Challenger Series - Newport Beach è un torneo professionistico di tennis giocato sul cemento, che fa parte della categoria WTA 125s femminile e dell'ATP Challenger Tour maschile. Si gioca annualmente al Newport Beach Tennis Center di Newport Beach negli Stati Uniti dal 2018.

Albo d'oro

Singolare maschile

Singolare femminile

Doppio maschile

Doppio femminile

Voci correlate
 Oracle Challenger Series - Chicago
 Oracle Challenger Series - Houston
 Oracle Challenger Series - Indian Wells
 Oracle Challenger Series - New Haven

Collegamenti esterni